Целурозаври (Coelurosauria) — численна клада динозаврів-тероподів, можливо споріднена з сучасними птахами. Це досить різноманітна група, що включає тиранозавроїдів, орнітомімозаврів і манірапторів. Маніраптори у свою чергу, можливо, включають птахів, єдиних сучасних представників клади. Всі відомі пернаті динозаври відносяться до целурозаврів, на думку багатьох дослідників наявність пір'я була характерною ознакою більшості представників групи.

Таксономія 
Наступна кладограма целурозаврів наведена згідно з Senter (2007) «A new look at the Phylogeny of Coelurosauria (Dinosauria: Theropoda).»

1 Coelurosauria, 2 Tyrannosauroidea, 3 Coeluridae, 4 Compsognathidae, 5 Maniraptoriformes, 6 Ornithomimosauria, 7 Maniraptora, 8 Therizinosauroidea, 9 Therizinosauridae, 10 Alvarezsauridae, 11 Oviraptorosauria, 12 Oviraptoridae, 13 Ingeniinae, 14 Paraves, 15 Avialae, 16 Aves, 17 Ornithurae, 18 Deinonychosauria, 19 Troodontidae, 20 Dromaeosauridae, 21 Unenlagiinae, 22 Microraptoria, 23 Dromaeosaurinae

Примітки